Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Mary Joe Fernández 7–6, 6–4.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Zina Garrison (semifinali)
 Helena Suková (primo turno)
 Monica Seles (quarti di finale)

 Mary Joe Fernández (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Raffaella Reggi (secondo turno)
 Barbara Paulus (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1989